Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1986-1987 a vu la consécration du Neuchâtel Xamax.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B, alors que  à  jouent en barrage contre les quatre premiers Ligue nationale B. À l'issue des barrages, seules deux équipes restent ou montent en Ligue nationale A afin de réduire leur nombre à 12 pour la saison 1987-1988.

Classement final

Qualifications européennes 
 Neuchâtel Xamax : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 Grasshopper Zürich : premier tour de la Coupe UEFA
 FC Sion : premier tour de la Coupe UEFA

 BSC Young Boys : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, en tant que vainqueur de la Coupe de Suisse

Matches de barrage 

 *  - aux tirs au but

Relégations et Promotions 
 Le FC Bâle et le FC Aarau se maintiennent en Ligue nationale A.
 Le Vevey-Sports, le FC Locarno, le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Wettingen sont relégués en Ligue nationale B.
 Aucun club n'est promu en Ligue nationale A.

Résultats complets 
 Résultats sur RSSSF

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1986
Sport en Suisse en 1987